Palmarillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palmarillo, Tamalín, ort, 
 Palmarillo, Cotaxtla, ort, 
 Palmarillo, Soconusco, ort, 
 Palmarillo, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar